Эрифр, Эритрас — имя нескольких персонажей древнегреческой мифологии. Может означать:

 Эрифра — царь Аравии и Персии, по имени которого названо Красное море.
  — сын Геракла и .
  — сын  и внук Атаманта, основатель Эрифр в Беотии.
 Эрифр — сын Радаманта, основатель Эрифр в Ионии.

См. также 
 Эрифры